Felip de Bèlgica (comte de Flandes) (1837 - 1905).
 Felip de Bèlgica (rei dels belgues) (1960).